Il singolare dell'Open Prévadiès Sain è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Michał Przysiężny era il detentore del titolo, ma ha perso in semifinale contro Benoît Paire.

Maxime Teixeira ha battuto in finale Benoît Paire 6–3, 6–0

Teste di serie

 Máximo González  (semifinali)
 Michał Przysiężny (semifinali)
 Benoît Paire (finale)
 Conor Niland (primo turno)

  Vincent Millot (primo turno) 
  Stéphane Robert (primo turno) 
  Jerzy Janowicz (quarti di finale)
  David Guez (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Open Prévadiès Saint-Brieuc 2011